5-й сезон Мирового шоссейного кубка UCI — велошоссейного сезонного турнира 1993 года.

Обзор сезона 
Календарь турнира претерпел изменения по сравнению с прошлым сезоном. Из него исчезла канадская гонка Гран-при де Америк. Таким образом турнир состоял из 11 однодневных гонок проходивших в Европе. Небольшое изменение коснулось только финальной гонки сезона. Она прошла во французском Мёзе и одновременно проводилась в рамках французской гонки Гран-при Наций.

Регламент турнира остался прежним. Индивидуальный рейтинг предусматривал начисление очков первым 12 гонщикам на каждой гонке (их количество не зависело от гонки). Чтобы быть классифицированным в итоговом рейтинге гонщик должен был принять участие в 6 из 10 гонок. Победитель сезона определялся по общей сумме набранных очков не зависимо от количества проведённых гонок. Командный рейтинг рассчитывался по двухступенчатой схеме. По итогам каждой гонки суммировались места трёх лучших гонщиков каждой команды. После чего происходило ранжирование команд по возрастанию суммы мест. Очки получали 10 лучших команд на каждой гонке. Победитель сезона определялся по общей сумме набранных очков не зависимо от количества проведённых гонок.
Начисляемые очки

Победителем индивидуального рейтинга второй раз стал итальянец Маурицио Фондриест. Второе место занял бельгиец Йохан Мюзеув, третье  – итальянец Максимильян Шандри. 

Среди команд стран первенствовала . Второй стала Novemail-Histor-Laser Computer, третьей  – .

Календарь

Итоговый рейтинг

Индивидуальный

Командный

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
  Результаты гонок Мирового шоссейного кубка UCI 1993 на архивной странице Cyclingbase
 Результаты гонок Мирового шоссейного кубка UCI 1993 на Memoire du cyclisme
 Итоговые результаты Мирового шоссейного кубка UCI 1993 на Memoire du cyclisme